Bryan steht für:
 Bryan (Vorname), Männername
 Bryan (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bryan Steam Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (2488) Bryan, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bryan (Alabama)
 Bryan (Kentucky)
 Bryan (Ohio)
 Bryan (Pennsylvania)
 Bryan (Texas)
 Bryan (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bryan Bridge, in Valentine, Nebraska, ID-Nr. 88000912
 Bryan Building, in Fort Lauderdale, Florida, ID-Nr. 97001282
 Bryan Carnegie Library, in Bryan, Texas, ID-Nr. 76002009
 Bryan Compress and Warehouse, in Bryan, Texas, ID-Nr. 87001609
 Bryan Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 86000790
 Bryan Downtown Historic District, in Bryan, Ohio, ID-Nr. 83004347
 Bryan Hall, in Gainesville, Florida, ID-Nr. 79000653
 Bryan Hose House, in Idaho Springs, Connecticut, ID-Nr. 98000174
 Bryan House and Office, in New Bern, North Carolina, ID-Nr. 72000935
 Bryan House No. 2, in Rogers, Arkansas, ID-Nr. 87002396
 Bryan Ice House, in Bryan, Texas, ID-Nr. 87001610
 Bryan Manor, in Williamsburg, Virginia, ID-Nr. 78003048
 Bryan Municipal Building, in Bryan, Texas, ID-Nr. 02000116
 Bryan Neck Presbyterian Church, in Keller, Georgia, ID-Nr. 00000193
 Bryan-Bell Farm, in Pollocksville, North Carolina, ID-Nr. 89002155
 Bryan-Peak Commercial Historic District, in Dallas, Texas, ID-Nr. 95000327
 Bryan's Store, in Loudonville, New York, ID-Nr. 79003246

Siehe auch:
 Bryan County
 Bryan-Gletscher
 Bryan-Küste im Ellsworthland, Antarktika
 Bryan Lake
 Bryan Mill
 Bryan Township
 Bryant